Święty Jan – po angielsku Saint John
 Saint John – miasto w Kanadzie w prowincji Nowy Brunszwik
 Saint John – wyspa na Morzu Karaibskim

Jednostki administracyjne:
 Saint John – parafia Antigui i Barbudy
 Saint John – parafia na wyspie Barbados
 Saint John – parafia na Dominice
 Saint John – parafia na Grenadzie
 Saint John - okręg (parish) na wyspie Jersey (Wyspy Normandzkie)

Rzeki:
 Saint John – rzeka w USA i Kanadzie
 Saint John – rzeka w Liberii

Inne:
 Saint John – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Nowym Brunszwiku (Kanada)

Zobacz też 
 St. John
 St. John’s